Paul Quinn – musicista britannico
 Paul Charles Quinn – calciatore inglese
 Paul Quinn College – università di Dallas

Pagine correlate 
 Quinn